«Ignition» puede referirse a:
 Ignition (1997), videojuego de carreras - desarrollado por Virgin Interactive.
 Ignition (1992), segundo álbum publicado por la banda de punk The Offspring.
 Ignition (2003), sencillo remix de R. Kelly.
 Ignition Entertainment (f.2002), empresa de juegos de computadora y video.
 Ignition, evento que ocurre en Montreal, Quebec en el que se rodea de llamas a un hombre (con su debida protección ignífuga). 
 Ignition (2001), película.